Blue Album — седьмой студийный альбом британского электронного дуэта Orbital, выпущенный в 2004 году.

Об альбоме
Blue Album включает в себя сингл «One Perfect Sunrise». Вышел на компакт-дисках и виниле.
Этот альбом является последним альбомом в дискографии группы до её распада и воссоединения через 5 лет.

Список композиций 

Альбомы Orbital